Greifenhain ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Greifenhain (Alsfeld), Siedlung in der Nähe von Heidelbach, Stadt Alsfeld im Vogelsbergkreis, Hessen
 Greifenhain (Drebkau), Ortsteil der Stadt Drebkau im Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Greifenhain (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen

Siehe auch:
 Tagebau Greifenhain